Giovanni Petrucci hist der Name folgender Personen:

* Giovanni Petrucci (Jurist) (1390–1464), italienischer Jurist
 Giovanni Petrucci (Schauspieler) (* 1941), italienischer Schauspieler 
 Giovanni Petrucci, auch Gianni Petrucci (* 1954), italienischer Sportfunktionär
 Giovanni Antonio Petrucci (1456–1486), italienischer Politiker und Beamter 
 Giovanni Battista Petrucci († 1514), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Caserta